Downton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Downton, Wiltshire, ort, England, 
 Downton, Herefordshire, England, 
 Downton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Downton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Downton, Wales – en ort i Powys, Wales

Robotskapade Storbritannienförgreningar